Uskoplje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Uskoplje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Uskoplje, un village situé dans la municipalité de Konavle, comitat de Dubrovnik-Neretva.